Пахомова Людмила Олексіївна (1946—1986) — радянська спортсменка (танці на льоду), олімпійська чемпіонка
 Пахомова Тамара Михайлівна (1930—2016) — правознавець, доцент юридичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Пахомова — село, Ішимський район, Тюменська область
 Пахомова — присілок, Орловський район, Орловська область

Див. також 
 Пахомов